Femme Fatale pode ser:

Ficção 
 Mulher fatal, personagem feminino de ação, do francês Femme Fatale.
 Femme Fatale (filme), filme dirigido por Brian De Palma.

Música 
 "Femme Fatale" (canção), canção da banda americana The Velvet Underground.
 Femme Fatale (banda), banda de heavy metal dos década de 1980.
 Femme Fatale (álbum), álbum da cantora americana Britney Spears.
 Femme Fatale Tour, turnê de Britney Spears de promoção do álbum homônimo.

Desambiguação